Timpano – elemento architettonico
 Timpano – membrana dell'orecchio
 Timpano – strumento musicale a percussione
 Daniele Timpano (1974) – drammaturgo, regista e attore teatrale italiano.

Altri progetti